

Фейрдейл — місто, штат Північна Дакота
 Фейрдейл — переписна місцевість, штат Пенсільванія